Kociołki ist ein polnischer Ortsname:

 Kociołki (Dubeninki), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945: Langensee – bis 1910: Kotziolken – Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Kociołki (Grabica), Dorf im Powiat Piotrkowski, Woiwodschaft Łódź
 Kociołki (Błaszki), Dorf im Powiat Sieradzkie, Woiwodschaft Łódź
 Kociołki (Kozienica), Dorf in der Woiwodschaft Masowien
 Kociołki (Szypliszki), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien